Eyer ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Eyer-Oggier (* 1956), Schweizer Malerin, Grafikerin und Kunstpädagogin
 Hermann Eyer (1906–1997), deutscher Mediziner, Mikrobiologe und Hochschullehrer
 Louis-Emil Eyer (1865–1916), Schweizer Sportpädagoge
 Nicolas Eyer (* 1986), Schweizer Schriftsteller
 Richard Eyer (* 1945), US-amerikanischer Kinderdarsteller

Eyer ist außerdem:

 (183288) Eyer, ein nach dem Schweizer Astronom Laurent Eyer benannter Asteroid 

Siehe auch:
 Eier
 Ayer